Vespella (Gurb), veïnat amb parròquia pròpia al terme de Gurb (Osona) 
 Vespella de Gaià, vila i municipi a la comarca del Tarragonès
 Castell de Vespella, castell termenat sobre el poble de Vespella de Gaià
 Sant Cristòfol de Vespella, església barroca al terme de Gurb (Osona) 
 Sant Vicenç de Vespella, capella al terme de la parròquia de Sant Cristòfol de Vespella